Luigi Sichel, calciatore italiano
 Mario Sichel, calciatore italiano
 Giuseppe Sichel, calciatore italiano
 Herbert Sichel, statistico sudafricano

Altri progetti